Manslaughter signifie homicide involontaire coupable en anglais. Cela vise particulièrement des types d'homicide autres que l'homicide volontaire.

Personnages 
 Manslaughter est un personnage des comics Marvel.

Films (par ordre chronologique) 
 Manslaughter est le titre original du film américain Le Réquisitoire, réalisé par Cecil B. DeMille en 1922 ;
 Manslaughter est un film américain réalisé par George Abbott en 1930 ;
 Manslaughter est le titre anglais du film danois Homicide (Drabet), réalisé par Per Fly en 2005 ;
 Manslaughter est un film américain réalisé par Conrad Jackson en 2008.

Titre de musique 
 Manslaughter est un album du groupe de heavy metal / rap metal américain Body Count paru le .